Кузьме́нко — українське прізвище, утворене від імені Кузьма (народної форми канонічного Косма).

Відомі носії 
 Кузьменко Анатолій Іванович ( 1950) — український підприємець і політик, батько Сергія Кузьменка.
 Кузьменко Андрій Вікторович (1968—2015) — український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту «Скрябін»
 Кузьменко Андрій Михайлович ( 1961) — український дипломат.
 Кузьменко Андрій Олександрович ( 1979) — український дипломат.
 Кузьменко Андрій Сергійович — солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кузьменко Борис Володимирович ( 1955) — доктор технічних наук, професор.
 Кузьменко Валерія Іванівна (1934—2010) — українська радянська тенісистка.
 Кузьменко Василь (? — після 1693) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького з грудня 1692 до квітня 1693 року.
 Кузьменко Василь Денисович (1897—1937), комуністичний політичний діяч, член ВУЦВК.
 Кузьменко Василь Олександрович ( 1931) — український вчений-фізик та журналіст.
 Кузьменко Віктор Іванович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Віктор Якович (1919—1996) — український поет;
 Кузьменко Віталій Михайлович (1985—2014) — рядовий МВС України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Володимир Данилович (1948—2007) — український письменник;
 Кузьменко Володимир Миколайович (1956—2018) — український оперний співак;
 Кузьменко Галина Андріївна (1896—1978) — дружина Нестора Махна
 Кузьменко Галина (псевдо: «Надя»; 1922—2000) — вояк УПА, кулеметниця, пропагандист ТВ-21 «Гуцульщина».
 Кузьменко Григорій Павлович (1919—1990) — учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1943).
 Кузьменко Дмитро Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Дмитро Олександрович (* 1979) — полковник Управління державної охорони України.
 Кузьменко Дмитро Павлович (1991—2020) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Зоя Семенівна — член ради ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», волонтерка, кавалер ордена Княгині Ольги III ступеня.
 Кузьменко Іван Семенович (1912—1943) — український радянський футболіст.
 Кузьменко Іван Пантелеймонович (1913—1943) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1944, посмертно).
 Кузьменко Іван Прокопович (1920—2006) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Кузьменко Костянтин Олегович (1985—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кузьменко Любов Іванівна (* 1950) — співачка (сопрано) актриса, педагог, Заслужений артист України.
 Кузьменко Марія Федорівна (1895—1972) — колгоспниця, свинарка колгоспу «Більшовик» Семенівського району, Полтавська область, Герой Соціалістичної Праці (1949).
 Кузьменко Микола Іванович (1914—1970) — радянський військовий льтчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Кузьменко Микола Іванович ( 1944) — український радянський фунціонер.
 Кузьменко Микола Лаврінович (1862—1942) — український письменник, член Української Центральної Ради
 Кузьменко Микола Олександрович (1921—1973) — український поет, педагог, фольклорист.
 Кузьменко Митрофан Юхимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Кузьменко Михайло Федорович (1939—2008) — начальник Іллічівського морського торговельного порту, 1989—1993.
 Кузьменко Наталія Володимирівна — операторка машинного доїння, кавалерка ордена «За заслуги».
 Кузьменко Оксана Костянтинівна (*1974, Київ, СРСР) — радянська і російська артистка балету. Народна артистка Росії (2008).
 Кузьменко Олег Петрович — віце-адмірал Збройних сил України.
 Кузьменко Олександр Михайлович ( 1949) — український науковець у галузі гірництва, доктор технічних наук, професор.
 Кузьменко Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Кузьменко Олександр Сергійович ( 1936) — український письменник і педагог.
 Кузьменко Олександр Сергійович (1980—2017) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Олександр Федорович (нар. 1947) — актор театру і кіно, народний артист України.
 Кузьменко Олександр Юрійович — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Павло Миколайович — офіцер з особливих доручень Апарату Голови СБУ, полковник, заслужений юрист України.
 Кузьменко Петро Павлович ( 1954) — український політик, член ВО «Батьківщина», депутат ВР України, член фракції «Блок Юлії Тимошенко»
 Кузьменко Петро Павлович (фізик) (1923—1998) — доктор фізико-математичних наук.
 Кузьменко Петро Семенович (1831—1874) — український письменник і етнограф.
 Кузьменко Руслан Петрович — полковник міліції, лицар ордена Данила Галицького
 Кузьменко Сергій Анатолійович ( 1975) — український підприємець, політик і державний службовець, син Анатолія Кузьменка.
 Кузьменко Сергій Леонідович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Сергій Миколайович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Степан — майстер бандур
 Кузьменко Світлана (1928—2013) — українська поетеса, прозаїк, критик, перекладач
 Кузьменко Юлія Леонідівна (*1979, Київ) — українська волонтерка, громадський діяч, військовий медик, кандидат медичних наук, дитячий хірург, завідувачка відділенням Рентгеноангіографії і ендоваскулярної хірургії в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.
 Кузьменко Юрій Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузьменко Юрій Олександрович (*1949, Харків) — радянський і російський кіноактор, кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Кузьменко-Титаренко Іван Дем'янович (1894—1930) — український військовий діяч, сотник Армії УНР.

Див. також 
 Кузьменкове
 Кузьмін — аналогічне російське прізвище

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко